Plusieurs lieux de culte portent nom d'église Notre-Dame-de-la-Nativité.

France 

 L'église Notre-Dame-de-la-Nativité d'Aigueparse à Mazeyrolles, en Dordogne.
 L'église Notre-Dame-de-la-Nativité d'Alan, en Haute-Garonne.
 L'église Notre-Dame-de-la-Nativité de Baron-sur-Odon, dans le Calvados.
 L'église Notre-Dame-de-la-Nativité de Beaupouyet, en Dordogne.
 L'église Notre-Dame-de-la-Nativité de Bercy, dans le quartier de Bercy dans le  de Paris.
 L'église Notre-Dame-de-la-Nativité de Bernières-sur-Mer, dans le Calvados.
 L'église Notre-Dame-de-la-Nativité de Bérulle, dans l'Aube.
 L'église Notre-Dame-de-la-Nativité de Bois-Sainte-Marie, en Saône-et-Loire.
 L'église Notre-Dame-de-la-Nativité de Bussière-Badil, en Dordogne.
 L'Église Notre-Dame-de-la-Nativité de Cénac-et-Saint-Julien, en Dordogne.
 L'église Notre-Dame-de-la-Nativité de Champlieu, dans l'Oise.
 L'église Notre-Dame-de-la-Nativité de Girgols, dans le Cantal.
 L'église Notre-Dame-de-la-Nativité de La Turballe, en Loire-Atlantique
 L'église Notre-Dame-de-la-Nativité de Lasvaux, dans le Lot.
 L'église Notre-Dame-de-la-Nativité de Lavilletertre, dans l'Oise.
 L'église Notre-Dame-de-la-Nativité de Livry, dans la Nièvre
 L'église Notre-Dame-de-la-Nativité de Magny-en-Vexin, dans le Val-d'Oise.
 L'église Notre-Dame-de-la-Nativité de Malay, dans la Saône-et-Loire.
 L'église de la Nativité-de-la-Vierge du Mesnil-Aubry, dans le Val-d'Oise.
 L'église Notre-Dame-de-la-Nativité de Molières, en Dordogne.
 L'église Notre-Dame-de-la-Nativité de Moret-sur-Loing, en Seine-et-Marne.
 L'église Notre-Dame de la Nativité de La Neuville-en-Hez, dans l'Oise.
 L'église Notre-Dame-de-la-Nativité de Pontaubert, dans l'Yonne.
 L'église Notre-Dame-de-la-Nativité de La Rochepot, en Côte-d'Or.
 L'église Notre-Dame-de-la-Nativité de Saverne, dans le Bas-Rhin.
 L'église Notre-Dame-de-la-Nativité d'Unjat, dans l'Ariège.
 L'église Notre-Dame-de-la-Nativité d'Upaix, dans les Hautes-Alpes.
 L'église Notre-Dame-de-la-Nativité de Villaines-sous-Bois, dans le Val-d'Oise.
 L'église Notre-Dame-de-la-Nativité de Villedieu, dans le Cantal.
 L'église Notre-Dame-de-la-Nativité de Villeneuve-le-Comte, en Seine-et-Marne.

Autres pays 
 L'église Notre-Dame de la Nativité de Sosoye, en Belgique.

Voir aussi 

 Nativité